AVC ima više značenja.

 Sulfanilamid, lek
 Antelope vali koledž ()